La campagne d’Espagne peut faire référence à :
 la  campagne d'Espagne qui eut lieu sous le Premier Empire, de 1808 à 1813 ;
 la campagne française de 1823 (comporte plusieurs campagnes).